Llista d'asteroides del 108.001 al 109.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 108001–108100 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 108101–108200 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 108201–108300 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 108301–108400 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 108401–108500 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 108501–108600 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 108601–108700 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 108701–108800 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 108801–108900 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 108901–109000 [ modifica]